Mohamed Samadi ist der Name folgender Personen:

* Mohamed Aziz Samadi (* 1970), marokkanischer Fußballspieler
 Mohamed Salah Samadi (* 1976), algerischer Fußballspieler